Kaislakaarteensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaislakaarteensaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Kaislakaarteensaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar